С — літера українського та інших слов'янських алфавітів.
 c. — скорочення від Село.

Див. також 
 C